White Chalk () — седьмой студийный альбом PJ Harvey, выпущен в Великобритании 24 сентября 2007 года, в США — 2 октября 2007 года.

Об альбоме 
Работа над White Chalk началась в 2007 году совместно с продюсером Марком Эллисом (больше известным под псевдонимом «Flood») и Джоном Пэришем, уже работавшими с PJ Harvey над альбомами To Bring You My Love и Is This Desire? Также в работе над альбомом приняли участие Эрик Дрю Фелдман и Джим Уайт из группы Dirty Three.

Первым синглом с альбома стала композиция «When Under Ether». Сингл заранее был анонсирован на официальном сайте Харви. «When Under Ether» был выпущен 17 сентября 2007 года.

Стиль 
На этом альбоме Харви отошла от альтернативного рока и записала песни для фортепиано, пренебрегая недостатком опыта игры на этом инструменте. В интервью журналу The Wire она объяснила, что «большим преимуществом в изучении нового инструмента с нуля является… освобождение вашего воображения».

Вдобавок к этому, она поёт в более высоком регистре, чем обычно, выше пределов её нормального диапазона.

Несмотря на это, лирически Харви придерживается тёмной и меланхоличной тематики, обычной для большинства её произведений.

Отклики 
The Observer оценил альбом в 5 звёзд из 5. Rolling Stone дал синглу «When Under Ether» 4 звезды из 5.

Список композиций

В записи участвовали 
 Пи Джей Харви: вокал, фортепиано, акустическая гитара, цитра, бас-гитара, клавишные, губная гармоника, сломанная арфа, скрипка.
 Джон Пэриш: ударные, вокал, бас-гитара, банджо, акустическая гитара, перкуссия, бокалы для вина.
 Эрик Дрю Фелдман: фортепиано, optigan, вокал, меллотрон, клавишные, mini-moog.
 Джим Уайт: ударные, перкуссия.
 А также
 Нико Браун: концертино в Before Departure.
 Эндрю Диксон, Бриджет Пирс, Мартин Брансден, Нико Браун и Ник Бикат: дополнительный вокал в Before Departure.

Место в хит-парадах

Примечания 

Альбомы PJ Harvey
Альбомы Island Records
Альбомы, спродюсированные Фладом